Руже́йный переу́лок — улица в центре Москвы в Хамовниках между Смоленским бульваром и Плющихой.

История 
Назван в XVIII веке по существовавшей здесь дворцовой Ружейной (Станошной) слободе XVII века, где жили мастера Оружейной палаты, изготовлявшие деревянные станки — подставки для ружей.

Описание 
Ружейный переулок начинается на Садовом кольце от внешней стороны Смоленского бульвара напротив Глазовского переулка, проходит на запад, слева на него выходит Земледельческий переулок, заканчивается на улице Плющиха немного южнее 4-го Ростовского переулка. Вдоль правой стороны переулка расположен сквер.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 1 — ресторан «Шоколад»;
 № 3 — 16-этажное здание нового жилого комплекса «Смоленская Застава» (2009).

По чётной стороне:
 № 2-А — доходный дом купца Николая Савельевича Титова (1914, архитектор М. А. Исаков). Объект культурного наследия регионального значения. Внесён в Красную книгу Архнадзора (электронный каталог объектов недвижимого культурного наследия Москвы, находящихся под угрозой); номинация — «Запустение».
 № 4 — Библиотека № 28 им. В. В. Вересаева; Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара (организационно-методический отдел); отделение связи № 121-Г-119121. В рамках гражданской инициативы «Последний адрес» на доме установлен мемориальный знак с именем радиоинженера Якова Наумовича Гутмана, расстрелянного органами НКВД 10 января 1938 года .  В базе данных правозащитного общества «Мемориал» есть имена четырёх жильцов Ружейного переулка, расстрелянных в годы террора.
 № 6 — ресторан «Дворик на Сенной».
 № 8 — детский сад № 153.

Транспорт 
 Одностороннее автомобильное движение в сторону Плющихи.
 Общественный транспорт по переулку не проходит.
 На Плющихе расположена одноимённая остановка автобуса № 220 (в обе стороны).

См.также 
 Оружейный переулок

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы района Хамовники
 
 Схема Ружейного переулка 

Переулки Москвы